Râul Oancea se poate referi la:

 Oancea - afluent al râului Lotrișoara Mare
 Oancea - afluent al râului Prut

Toponime românești
Nume de familie românești